Damnatio steht für:

 den Tieren zum Fraß vorwerfen, antike römische Strafe, siehe Damnatio ad bestias („Verurteilung zum Tierkampf“)
 Verurteilung zum Kampf ohne Aussicht auf Rettung, antike römische Strafe, siehe Damnatio ad ferrum („Verurteilung zum Eisen“)
 Verurteilung zum Kampf mit einem Gladiator ohne Aussicht auf Rettung, antike römische Strafe, Damnatio ad gladium („Verurteilung zum Schwertkampf“)
 Verurteilung zum Gladiatorendasein mit Aussicht auf Rettung, antike römische Strafe, Damnatio ad ludum gladiatorium („Verurteilung zum Gladiatorenspiel“)
 Verurteilung zur Zwangsarbeit in einem Kupfer- oder Silberbergwerk, antike römische Strafe, Damnatio ad metalla („Verurteilung zum Metall“)

Siehe auch:
 Damnatio memoriae, die völlige Auslöschung des Andenkens an eine Person
 missio ignominiosa, die unehrenhafte Auflösung einer römischen Militäreinheit, welche mit der Auslöschung der Erinnerung an diese verbunden war
 Damnation